Deion (griechisch Δηίων) ist in der griechischen Mythologie:

 Deion (Sohn des Aiolos), König in Phokis
 Deion (Sohn des Eurytos)
 Deion (Sohn des Herakles)

Siehe auch:
 Deioneus